Di seguito una lista di asteroidi dal numero 308001 al 309000 con data di scoperta e scopritore.

308001-308100 

|-
|308001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308002 - ||  ||  || NEAT
|-
|308003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308007 - ||  ||  || NEAT
|-
|308008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308023 - ||  ||  || NEAT
|-
|308024 - ||  ||  || NEAT
|-
|308025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308031 - ||  ||  || Skillman, D.
|-
|308032 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308042 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308045 - ||  ||  || NEAT
|-
|308046 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|308047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308058 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308059 - ||  ||  || NEAT
|-
|308060 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308074 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308080 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308081 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308087 - ||  ||  || NEAT
|-
|308088 - ||  ||  || NEAT
|-
|308089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308090 - ||  ||  || CSS
|-
|308091 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308092 - ||  ||  || CSS
|-
|308093 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|308094 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308096 - ||  ||  || CSS
|-
|308097 - ||  ||  || CSS
|-
|308098 - ||  ||  || CSS
|-
|308099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

308101-308200 

|-
|308101 - ||  ||  || CSS
|-
|308102 - ||  ||  || CSS
|-
|308103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308104 - ||  ||  || CSS
|-
|308105 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|308106 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308108 - ||  ||  || CSS
|-
|308109 - ||  ||  || CSS
|-
|308110 - ||  ||  || NEAT
|-
|308111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308118 - ||  ||  || CSS
|-
|308119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308121 - ||  ||  || CSS
|-
|308122 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308123 - ||  ||  || CSS
|-
|308124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308125 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308126 - ||  ||  || CSS
|-
|308127 - ||  ||  || CSS
|-
|308128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308134 - ||  ||  || CSS
|-
|308135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308142 - ||  ||  || CSS
|-
|308143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308144 - ||  ||  || CSS
|-
|308145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308148 - ||  ||  || CINEOS
|-
|308149 - ||  ||  || CSS
|-
|308150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308151 - ||  ||  || CSS
|-
|308152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308170 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|308171 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|308172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308173 - ||  ||  || CSS
|-
|308174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308176 - ||  ||  || CSS
|-
|308177 - ||  ||  || NEAT
|-
|308178 - ||  ||  || CSS
|-
|308179 - ||  ||  || CSS
|-
|308180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308182 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|308183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308186 - ||  ||  || CSS
|-
|308187 - ||  ||  || CSS
|-
|308188 - ||  ||  || CSS
|-
|308189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308191 - ||  ||  || Calvin College
|-
|308192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308193 - ||  ||  || Palomar
|-
|308194 - ||  ||  || CSS
|-
|308195 - ||  ||  || CSS
|-
|308196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308197 Satrapi ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|308198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308199 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|308200 - ||  ||  || CSS
|}

308201-308300 

|-
|308201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308202 - ||  ||  || CSS
|-
|308203 - ||  ||  || CSS
|-
|308204 - ||  ||  || CSS
|-
|308205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308207 - ||  ||  || CSS
|-
|308208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308210 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308212 - ||  ||  || CSS
|-
|308213 - ||  ||  || CSS
|-
|308214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308223 - ||  ||  || CSS
|-
|308224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308226 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308228 - ||  ||  || CSS
|-
|308229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308234 - ||  ||  || CSS
|-
|308235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308237 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|308238 - ||  ||  || CSS
|-
|308239 - ||  ||  || CSS
|-
|308240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308241 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308242 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308243 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308244 - ||  ||  || NEAT
|-
|308245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308249 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|308250 - ||  ||  || CSS
|-
|308251 - ||  ||  || CSS
|-
|308252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308253 - ||  ||  || CSS
|-
|308254 - ||  ||  || CSS
|-
|308255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308256 - ||  ||  || CSS
|-
|308257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308261 - ||  ||  || CSS
|-
|308262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308266 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308269 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308275 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308277 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308280 - ||  ||  || CSS
|-
|308281 - ||  ||  || CSS
|-
|308282 - ||  ||  || CSS
|-
|308283 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308285 - ||  ||  || NEAT
|-
|308286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308287 - ||  ||  || NEAT
|-
|308288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308292 - ||  ||  || CSS
|-
|308293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308294 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308296 - ||  ||  || CSS
|-
|308297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308300 - ||  ||  || LINEAR
|}

308301-308400 

|-
|308301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308302 - ||  ||  || NEAT
|-
|308303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308306 Dainere ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308307 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|308308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308315 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308316 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308323 - ||  ||  || NEAT
|-
|308324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308330 - ||  ||  || CSS
|-
|308331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308335 - ||  ||  || NEAT
|-
|308336 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308337 - ||  ||  || NEAT
|-
|308338 - ||  ||  || NEAT
|-
|308339 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308340 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|308341 - ||  ||  || NEAT
|-
|308342 - ||  ||  || NEAT
|-
|308343 - ||  ||  || NEAT
|-
|308344 - ||  ||  || NEAT
|-
|308345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308346 - ||  ||  || NEAT
|-
|308347 - ||  ||  || NEAT
|-
|308348 - ||  ||  || NEAT
|-
|308349 - ||  ||  || NEAT
|-
|308350 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308351 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308352 - ||  ||  || St. Veran
|-
|308353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308354 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308360 - ||  ||  || CINEOS
|-
|308361 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308363 - ||  ||  || NEAT
|-
|308364 - ||  ||  || NEAT
|-
|308365 - ||  ||  || NEAT
|-
|308366 - ||  ||  || NEAT
|-
|308367 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308368 - ||  ||  || NEAT
|-
|308369 - ||  ||  || NEAT
|-
|308370 - ||  ||  || NEAT
|-
|308371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308375 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308376 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|308377 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308378 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308379 - ||  ||  || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
|308380 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308384 - ||  ||  || CSS
|-
|308385 - ||  ||  || CSS
|-
|308386 - ||  ||  || NEAT
|-
|308387 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|308388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

308401-308500 

|-
|308401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308410 - ||  ||  || NEAT
|-
|308411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308412 - ||  ||  || NEAT
|-
|308413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308415 - ||  ||  || NEAT
|-
|308416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308418 - ||  ||  || NEAT
|-
|308419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308424 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308431 - ||  ||  || NEAT
|-
|308432 - ||  ||  || NEAT
|-
|308433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308439 - ||  ||  || NEAT
|-
|308440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308442 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308447 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308453 - ||  ||  || NEAT
|-
|308454 - ||  ||  || NEAT
|-
|308455 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308457 - ||  ||  || NEAT
|-
|308458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308460 - ||  ||  || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
|308461 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308462 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308463 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308464 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308466 - ||  ||  || NEAT
|-
|308467 - ||  ||  || CSS
|-
|308468 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308470 - ||  ||  || NEAT
|-
|308471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308474 - ||  ||  || CSS
|-
|308475 - ||  ||  || CSS
|-
|308476 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308478 - ||  ||  || CSS
|-
|308479 - ||  ||  || CSS
|-
|308480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308481 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308483 - ||  ||  || CSS
|-
|308484 - ||  ||  || CSS
|-
|308485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308487 - ||  ||  || CSS
|-
|308488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

308501-308600 

|-
|308501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308502 - ||  ||  || CSS
|-
|308503 - ||  ||  || CSS
|-
|308504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308506 - ||  ||  || CSS
|-
|308507 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|308508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308509 - ||  ||  || CSS
|-
|308510 - ||  ||  || CSS
|-
|308511 - ||  ||  || CSS
|-
|308512 - ||  ||  || CSS
|-
|308513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308519 - ||  ||  || CSS
|-
|308520 - ||  ||  || CSS
|-
|308521 - ||  ||  || CSS
|-
|308522 - ||  ||  || NEAT
|-
|308523 - ||  ||  || NEAT
|-
|308524 - ||  ||  || NEAT
|-
|308525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308529 - ||  ||  || CSS
|-
|308530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308535 - ||  ||  || CSS
|-
|308536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308537 - ||  ||  || NEAT
|-
|308538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308543 - ||  ||  || NEAT
|-
|308544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308548 - ||  ||  || CSS
|-
|308549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308556 - ||  ||  || CSS
|-
|308557 - ||  ||  || CSS
|-
|308558 - ||  ||  || CSS
|-
|308559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308561 - ||  ||  || NEAT
|-
|308562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308563 - ||  ||  || CSS
|-
|308564 - ||  ||  || NEAT
|-
|308565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308568 - ||  ||  || CSS
|-
|308569 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308570 - ||  ||  || CSS
|-
|308571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308577 - ||  ||  || CSS
|-
|308578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308579 - ||  ||  || NEAT
|-
|308580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308581 - ||  ||  || NEAT
|-
|308582 - ||  ||  || NEAT
|-
|308583 - ||  ||  || NEAT
|-
|308584 - ||  ||  || CSS
|-
|308585 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308586 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308587 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308588 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308589 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308590 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308592 - ||  ||  || Silver Spring
|-
|308593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308594 - ||  ||  || CSS
|-
|308595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308596 - ||  ||  || CSS
|-
|308597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

308601-308700 

|-
|308601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308606 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308608 - ||  ||  || NEAT
|-
|308609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308611 - ||  ||  || CSS
|-
|308612 - ||  ||  || CSS
|-
|308613 - ||  ||  || CSS
|-
|308614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308617 - ||  ||  || CSS
|-
|308618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308620 - ||  ||  || CSS
|-
|308621 - ||  ||  || CSS
|-
|308622 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|308623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308626 - ||  ||  || NEAT
|-
|308627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308631 - ||  ||  || CSS
|-
|308632 - ||  ||  || CSS
|-
|308633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308634 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|308635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308646 - ||  ||  || CSS
|-
|308647 - ||  ||  || CSS
|-
|308648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308653 - ||  ||  || CSS
|-
|308654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308667 - ||  ||  || CSS
|-
|308668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308673 - ||  ||  || CSS
|-
|308674 - ||  ||  || CSS
|-
|308675 - ||  ||  || CSS
|-
|308676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308680 McLennan||  ||  || Lowe, A.
|-
|308681 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|308682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308693 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|308694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308698 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|308699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

308701-308800 

|-
|308701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308702 - ||  ||  || CSS
|-
|308703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308705 - ||  ||  || CSS
|-
|308706 - ||  ||  || CSS
|-
|308707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308716 - ||  ||  || CSS
|-
|308717 - ||  ||  || CSS
|-
|308718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308719 - ||  ||  || CSS
|-
|308720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308721 - ||  ||  || NEAT
|-
|308722 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|308723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308728 - ||  ||  || CSS
|-
|308729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308736 - ||  ||  || CSS
|-
|308737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308742 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308753 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|308754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308757 - ||  ||  || NEAT
|-
|308758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308764 - ||  ||  || NEAT
|-
|308765 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|308766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308767 - ||  ||  || NEAT
|-
|308768 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|308769 - ||  ||  || NEAT
|-
|308770 - ||  ||  || CSS
|-
|308771 - ||  ||  || CSS
|-
|308772 - ||  ||  || NEAT
|-
|308773 - ||  ||  || NEAT
|-
|308774 - ||  ||  || NEAT
|-
|308775 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308776 - ||  ||  || NEAT
|-
|308777 - ||  ||  || NEAT
|-
|308778 - ||  ||  || NEAT
|-
|308779 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308780 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308781 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308782 - ||  ||  || NEAT
|-
|308783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308785 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308787 - ||  ||  || NEAT
|-
|308788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308791 - ||  ||  || NEAT
|-
|308792 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|308793 - ||  ||  || NEAT
|-
|308794 - ||  ||  || NEAT
|-
|308795 - ||  ||  || NEAT
|-
|308796 - ||  ||  || NEAT
|-
|308797 - ||  ||  || NEAT
|-
|308798 Teo ||  ||  || Lacruz, J.
|-
|308799 - ||  ||  || NEAT
|-
|308800 - ||  ||  || NEAT
|}

308801-308900 

|-
|308801 - ||  ||  || NEAT
|-
|308802 - ||  ||  || NEAT
|-
|308803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308806 - ||  ||  || NEAT
|-
|308807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308810 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308811 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308812 - ||  ||  || CSS
|-
|308813 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308814 - ||  ||  || NEAT
|-
|308815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308820 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308821 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308822 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308824 - ||  ||  || NEAT
|-
|308825 Siksika ||  ||  || Balam, D. D.
|-
|308826 - ||  ||  || CSS
|-
|308827 - ||  ||  || CSS
|-
|308828 - ||  ||  || CSS
|-
|308829 - ||  ||  || NEAT
|-
|308830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308834 - ||  ||  || NEAT
|-
|308835 - ||  ||  || CSS
|-
|308836 - ||  ||  || NEAT
|-
|308837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308843 - ||  ||  || NEAT
|-
|308844 - ||  ||  || CSS
|-
|308845 - ||  ||  || CSS
|-
|308846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308854 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|308855 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308856 Daniket ||  ||  || Masiero, J.
|-
|308857 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|308858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308861 - ||  ||  || NEAT
|-
|308862 - ||  ||  || NEAT
|-
|308863 - ||  ||  || CSS
|-
|308864 - ||  ||  || CSS
|-
|308865 - ||  ||  || CSS
|-
|308866 - ||  ||  || CSS
|-
|308867 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308868 - ||  ||  || CSS
|-
|308869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308870 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308872 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308873 - ||  ||  || CSS
|-
|308874 - ||  ||  || CSS
|-
|308875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308878 - ||  ||  || Sarneczky, K., Kuli, Z.
|-
|308879 - ||  ||  || CSS
|-
|308880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308885 - ||  ||  || CSS
|-
|308886 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308887 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

308901-309000 

|-
|308901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308914 - ||  ||  || CSS
|-
|308915 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|308916 - ||  ||  || CSS
|-
|308917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308929 - ||  ||  || CSS
|-
|308930 - ||  ||  || CSS
|-
|308931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308932 - ||  ||  || CSS
|-
|308933 - ||  ||  || Becker, A. C., Puckett, A. W., Kubica, J.
|-
|308934 - ||  ||  || Moletai
|-
|308935 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308938 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|308939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308942 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308944 - ||  ||  || LONEOS
|-
|308945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308946 - ||  ||  || Sarneczky, K., Kuli, Z.
|-
|308947 - ||  ||  || NEAT
|-
|308948 - ||  ||  || NEAT
|-
|308949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308963 - ||  ||  || CSS
|-
|308964 - ||  ||  || NEAT
|-
|308965 - ||  ||  || NEAT
|-
|308966 - ||  ||  || NEAT
|-
|308967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308968 - ||  ||  || NEAT
|-
|308969 - ||  ||  || NEAT
|-
|308970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308971 - ||  ||  || NEAT
|-
|308972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|308973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308978 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308979 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308980 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|308981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308985 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|308986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|308990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|308999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|309000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0308001